Termenul „Mayer” se poate referi la:

Nume de familie german

Variante
Mayr, Maier, Mair, Meyer

Personalități
Hans-Peter Mayer
Irene Mayer Selznick
Julius Robert von Mayer
Maria Goeppert-Mayer
Octav Mayer
Teddy Mayer
Timmy Mayer
Xaver Mayer

Vezi și

Metro-Goldwyn-Mayer
Meyer (dezambiguizare)